Sandhurst fait couramment référence à l'Académie royale militaire de Sandhurst, près de la ville de Sandhurst, dans le Berkshire, en Angleterre.

Sandhurst est également le nom des lieux suivants :
 Sandhurst, ville du Berkshire, en Angleterre
 , village du Gloucestershire, en Angleterre
 , village du Kent, en Angleterre
 Sandhurst, localité de la banlieue de Melbourne, en Australie
 , localité de la banlieue de Sandton, en Afrique du Sud

Homonymie de toponyme